Ковінґтон (округ, Алабама)
Ковінґтон (округ, Міссісіпі)